Sedelmaier ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Namensträger 
 Ignaz Sedelmaier, deutscher Politiker, MdL Bayern
 Maria Johanna Sedelmaier (1811–1853), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch 
 Sedlmaier
 Sedlmair
 Sedlmayer
 Sedlmayr
 Sedlmeier
 Sedlmeir
 Sedlmeyer
 Sedelmayer
 Sedelmeier
 Sedelmeyer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname